

Persone 
 Friedhelm Funkel – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, centrocampista
 Wolfgang Funkel – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, difensore

Altro 
 Funkel Funkel Kleiner Stern – filastrocca tedesca per bambini